Giovanni Giuliani (…-1647) – missionario domenicano
 Giovanni Giuliani (1664-1744) – scultore veneziano naturalizzato austriaco
 Giovanni Francesco Giuliani (1760 circa – dopo il 1818) – violinista e arpista
 Giovanni Giuliani (1893-1965) – pittore e incisore